Józef Święcicki (1799-1868) – polski wojskowy, uczestnik powstania listopadowego
 Józef Święcicki (1859-1913) – polski budowniczy
 Józef Marian Święcicki (1904-1999) – polski publicysta katolicki
 Józef Święcicki (1908-1946) – polski dziennikarz